Uncle Sam steht für:

 Uncle Sam, Nationalallegorie der Vereinigten Staaten
 Uncle Sam (Diamant), in den Vereinigten Staaten gefundener Diamant
 Uncle Sam (Bekleidungsmarke), Sportbekleidungsmarke
 Uncle Sam – I Want You Dead, US-amerikanischer Horrorfilm von William Lustig aus dem Jahr 1996